Jméno Bohuslav Klíma nese více osob:

 Bohuslav Klíma starší (1925–2000) – archeolog a geolog
 Bohuslav Klíma mladší (* 1950) – archeolog a vysokoškolský pedagog